Dorfkirche Kirchdorf steht für Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern
Dorfkirche Kirchdorf auf Poel
Dorfkirche Kirchdorf (Sundhagen), Kirchdorf (Sundhagen)